Haamer ist der Familienname der folgenden Personen

 Eerik Haamer (* 2001),  estnischer Leichtathlet
 Harri Haamer (1906–1987), estnischer Geistlicher und Schriftsteller